Мохамед Хусейн Бахзад (; ; 31 июля 1980, Манама) — бахрейнский футболист, бывший центральный защитник сборной Бахрейна и клуба «Риффа».

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 2000 году в Катаре за клуб «Аль-Гарафа», в которой провёл один сезон, приняв участие лишь в 8 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Аль-Ахли», в состав которого присоединился в 2001 году. Сыграл за эту саудовскую команду два сезона и выиграл с ней Кубок принца Саудовской Аравии в 2002 году, а в 2003 году Лигу чемпионов арабских стран.

В 2003 году заключил контракт с другим клубом «Аль-Ахли» (Манама), в составе которого провёл следующие три года своей карьеры. С 2006 года один сезон защищал цвета клуба «Казма». Впоследствии с 2007 по 2008 год выступал в Кувейте, играя за клубы «Аль-Кадисия» и «Ас-Сальмия».

С 2009 года три сезона защищал цвета катарского клуба «Умм-Салаль». Большинство времени, проведенного в составе «Умм-Салаль», был основным защитником команды.

В 2012 году защищал цвета бахрейнского клуба «Риффа».

В состав саудовского «Ан-Наср» (Эр-Рияд) присоединился в 2013 году. Сыграл за саудовскую команду 37 матчей в национальном чемпионате. В 2016 году вернулся в бахрейнский клуб «Риффа», где играл до 2018 года.

Международная карьера 
В 2000 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Бахрейна.

В составе сборной был участником Кубка Азии 2004 года в Китае, Кубка Азии 2007 и Кубка Азии 2015 в Австралии.

В 2015 году Хусейн завершил карьеру в сборной. Всего в форме главной команды страны провёл 145 матчей, забив 10 голов.

Достижения 
  Аль-Гарафа
 Обладатель Кубка наследного принца Катара: 2000
  Аль-Ахли (Джидда)
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: 2001/02
 Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2): 2000/01, 2001/02
 Победитель Арабской лиги чемпионов: 2002
 Обладатель Кубка чемпионов Персидского залива: 2002
  Аль-Кадисия
 Обладатель Кубка Эмира Кувейта: 2007
 Обладатель Кубка Кувейта: 2008
  Риффа
 Чемпион Бахрейна: 2011/12
  Аль-Наср Эр-Рияд
 Чемпион Саудовской Аравии (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: 2013/14

Ссылки 
 
 Профиль на сайте kooora.com

Футболисты Бахрейна
Игроки сборной Бахрейна по футболу
Игроки ФК «Аль-Гарафа»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Аль-Ахли» Манама
Игроки ФК «Аль-Харитият»
Игроки ФК «Аль-Кадисия» Кувейт
Игроки ФК «Ас-Сальмия»
Игроки ФК «Умм-Салаль»
Игроки ФК «Бахрейн Риффа»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд